Líčení může být:

 kosmetická úprava obličeje – módní líčení
 subjektivně zabarvený popis, obvykle krajiny, má popsat atmosféru a emoce. Obvykle zde bývají metafory a metonymie.
 přelíčení – průběh děje během soudního jednání
 hlavní líčení

v kultuře
 Líčení (film) – francouzské filmové melodrama z roku 1932

Reference

Externí odkazy